Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Kobiet 1992 – siódme mistrzostwa świata B w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1993. Odbył się w dniach 28 listopada 1992 – 6 grudnia 1992 roku na Litwie.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1992
1992 w piłce ręcznej
Piłka ręczna na Litwie
1992 na Litwie